El término dualismo puede hacer referencia a:

Dualismo, doctrina filosófica.
Dualismo jurídico, concepto jurídico.
Dualismo iraní, nombre con el que se también conoce al Zoroastrismo.